Петрон (Petro) е име на:
 Тит Флавий Петрон (1 век пр.н.е.), прадядо по бащина линия на римския император Веспасиан
 Петрон, брат на Теодора II
 Лимни Петрон (Петърско езеро), езеро в Егейска Македония, Северна Гърция
 Петроград, име на Санкт Петербург 1914-1924 г.